

Cinema 
 Non è peccato (Ain't Misbehavin) – film del 1955 diretto da Edward Buzzell
 Ain't Misbehavin' – film del 1974 diretto da Peter Neal e Anthony Stern

 Musica 
 Ain't Misbehavin' – standard del 1929 composto da Harry Brooks, Fats Waller e Andy Razaf 
 Ain't Misbehavin' – album dei Tokyo Blade del 1987
 Ain't Misbehavin' – album degli UFO del 1988

 Teatro 
 Ain't Misbehavin' – musical con musiche di Fats Waller, messo in scena per la prima volta a Broadway nel 1978

 Televisione 
 Ain't Misbehavin' – miniserie televisiva del 1997 diretta da Norman Stone
 Ain't Misbehavin''' – episodio della sesta stagione di Una bionda per papà
 Ain't Misbehavin – episodio della quinta stagione di Due come noi''